Niels E. Bjerrum (født 1978) - uddannet cand.scient.pol (Statskundskab) samt cand.mag (Historie) fra Københavns Universitet - dansk politiker, embedsmand, gymnasielærer og musiker. Han var medlem af Københavns Borgerrepræsentation 2014-2021 for Socialdemokratiet, som han også var folketingskandidat for i 2019 i Københavns Storkreds. Kultur- og Fritidschef i Svendborg Kommune siden 2022 og samme titel i Københavns Kommune 2019-2022 samt tidligere administrationschef i Det Kongelige Teater  fra 2015-2019. Ligeledes tidligere embedsmand i Finansministeriet, Fødevareministeriet samt Kommunernes Landsforening.

Niels E. Bjerrum har været bestyrelsesmedlem i flere forskellige virksomheder og foreninger fx Trafikselskabet Movia, Pædagogernes Pensionskasse, Roskilde Festival, HOFOR, Vestforbrænding og den genopståede Midtfyns Festival. 

Desuden er han sanger og guitarist i den akustiske duo The Cowards, som blev dannet sammen med lillebror Hans Bjerrum.

Eksterne henvisninger 
 www.kk.dk
 www.facebook.com/nielsebjerrum
 YouTube kanal: https://youtube.com/@nielsbjerrumnb
 https://www.youtube.com/watch?v=3__xxF3Eh38

Politikere fra Danmark